Алекса́ндр Миха́йлович Люби́мов (род. 23 июня 1962, Лондон) —  российский журналист, теле- и радиоведущий, продюсер, медиаменеджер и общественно-политический деятель. Был одним из создателей независимой телекомпании «ВИD» (17,14 %). Генеральный директор (1995—1997) и президент (с 2014 года) телекомпании «ВИD» (с 2017 года — «ВИDgital»), генеральный директор «РБК-ТВ» (2011—2014), вице-президент Академии российского телевидения.

Биография 
Родился 23 июня 1962 года в Лондоне. Сын известного разведчика Михаила Любимова и актрисы Екатерины Вишневской.

Семья 
 Отец — Михаил Петрович Любимов (род. 1934), писатель, публицист, кандидат исторических наук, полковник внешней разведки в отставке.
 Мать — Екатерина Павловна Любимова (Вишневская) (1934 — 8 февраля 1991) — была актрисой Театра имени Гоголя в Москве.
 Дедушка по матери — Павел Дмитриевич Ермилов (20 июня 1901—1992) — актёр и режиссёр, работал в МХАТ-2.
 Первая жена — Татьяна Пушкина.
 Дочь — Екатерина, в 2014 году окончила актёрский факультет ГИТИСа, является актрисой Театра им. Ермоловой.
 Вторая жена — Наталья Юрьевна Куникова, переводчик и преподаватель японского языка, внучка Героя Советского Союза Цезаря Куникова.
 Сыновья — Кирилл, Олег и Константин.

Карьера 
В 1976 году вступил в комсомол.

В 1984 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Владеет английским, французским и датским языками.

С 1985 по 1987 год работал на Иновещании Гостелерадио в отделе скандинавских стран.

В 1987 году перешёл на телевидение — корреспондентом, а затем ведущим программы «Взгляд», с 1991 года «Взгляд из подполья».

Даже десять лет спустя «Огонёк» позиционировал ведущих как «народных героев»:

Кто помнит, сколько их было, ведущих «Взгляда», появлявшихся в самой свободной студии «Останкино» по пятницам? Листьев, Любимов, Захаров, Политковский, Мукусев. Кто ещё — Ломакин, Додолев, Боровик… Они стали народными героями, олицетворявшими перемены внутри страны, так же, как символом перестройки за границей был Горбачёв. Потому что вместе с ними, смелея от пятницы к пятнице, мы учились говорить не кухонным шёпотом, а вслух: в СССР всё-таки есть секс, у капитализма тоже бывает человеческое лицо, рок-н-ролл жив, Чернобыль не авария, а трагедия.

Сам журналист при этом утверждает: «Любовь к прошлому мешает видеть настоящее».

Вместе с другим ведущим запрещённой программы «Взгляд», Александром Политковским готовил выпуски передачи «Взгляд из подполья», которые подпольно распространялись на кассетах по всему Советскому Союзу. Но проект успеха не имел:

выпуски «Взгляда из подполья» по остроте и динамичности уступали официальному, разрешённому «Взгляду». Ни Любимов, ни Мукусев, после раскола делавший что-то своё, региональное, не были приспособлены к существованию в подполье. Их стихия — легальность. В подполье очень трудно быть профессионалами. Политковский часто впадал в дурновкусие, все глубже забиваясь в свою «кухню» и отчетливо эволюционируя в сторону красной части спектра. Его разочарование в демократии носило почти говорухинский характер, но поскольку он, в отличие от Говорухина, долго был этой демократии символом и буревестником (а фильм «Так жить нельзя» всё-таки смотрело куда меньше народу, чем «Взгляд»), то совсем уж рвать с демократической традицией ему было и рискованно, и не к лицу.

С февраля по август 1992 года занимал должность директора Студии международных программ и видеообмена РГТРК «Останкино».

С марта 1992 года по сентябрь 1993 года автор и ведущий программы «Красный квадрат», с 27 мая 1994 года автор и ведущий программы «Взгляд с Александром Любимовым».

Председатель Совета учредителей ЗАО «Телекомпания „ВИД“», с 1993 года вице-президент ЗАО «Телекомпания „ВиД“», член Совета директоров телекомпании «ВиД».

В марте 1995 года, после гибели Владислава Листьева, занял пост Генерального директора телекомпании ВИД.

С апреля 1995 по сентябрь 1997 года автор и ведущий программы «Один на один».

В 1996 году окончил курс «Менеджер избирательной кампании и политический консультант» в Гарвардском университете.

29 апреля 1997 года на заседании Совета директоров телекомпании «ВиД» было принято решение об освобождении Любимова от занимаемой должности генерального директора компании в связи «с переходом на другую работу». Переходит в штат ЗАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ), где становится консультантом Генерального продюсера информационных программ ЗАО «ОРТ» Ксении Пономарёвой. В июле 1997 года был назначен исполнительным директором общественно-политического вещания ЗАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ).

13 октября 1997 года приказом и. о. Генерального директора ОРТ К. Пономарёвой был назначен директором Дирекции информационных программ ЗАО «ОРТ».

В марте 1998 года был освобождён от должности руководителя информационного вещания ЗАО «ОРТ».

С 1998 года — член Академии Российского телевидения. Являлся её вице-президентом.

С ноября 1998 по июнь 2001 года — автор и ведущий ежедневной программы политического интервью «Здесь и сейчас» (ОРТ).

С марта 2001 по март 2003 года — первый заместитель генерального директора «ОРТ/Первого канала». С 2001 по 2004 год в течение пяти сезонов был продюсером проекта «Последний герой». В 2003 году занял должность председателя совета директоров телекомпании ВИD, с 2003 по 2004 год был вторым продюсером (вместе с Ларисой Синельщиковой) музыкально-развлекательной телеигры «Угадай мелодию» на «Первом канале».

С 21 марта 2001 по октябрь 2008 года — президент Союза творческих работников СМИ «Медиасоюз».

С марта 2006 по август 2007 года вёл собственную авторскую передачу на радиостанции «Сити ФМ».

С 2007 по 2011 год — сотрудник ВГТРК. С 2007 по 2008 год вёл программу «Сенат» на канале «Россия».

В декабре 2007 года назначен первым заместителем генерального директора телеканала «Россия».

С 5 октября по 28 декабря 2008 года вёл телепроект ВГТРК «Имя Россия».

В августе 2011 года покинул ВГТРК, став членом политической партии «Правое дело». В ноябре этого же года ушёл из партии и возглавил телеканал РБК.

27 октября 2012 года избран в члены Федерального комитета политической партии «Гражданская платформа». В марте 2015 года вместе с Прохоровым, Ярмольником, Макаревичем, Елизаветой Глинкой и другими медийным лицами покинул её.

10 декабря 2014 года покинул пост генерального директора РБК-ТВ, при этом он остался в совете директоров.

В декабре 2014 года вернулся в телекомпанию «ВИD», где снова занял должность президента. С октября 2017 года стал продюсером ток-шоу «Жди меня», переехавшего с «Первого канала» на телеканал «НТВ» и производимого реорганизованной телекомпанией «ВИDgital»

С 2018 года является членом Федерального политического совета «Партии Роста».

Некоторые факты 

 В молодости очень хорошо играл на гитаре, изредка писал песни (в том числе на стихи отца). Научил играть на гитаре своего соседа по даче, будущего музыканта, актёра и шоумена Алексея Кортнева.
 Офицер ВДВ. .
 В сентябре 1989 года арестован по ложному обвинению в изнасиловании: «На меня завели уголовное дело по обвинению в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек в городе Сочи, даже напечатали об этом огромную статью „Пена на берегу“ в газете „Правда“. Я просидел в сочинском КПЗ несколько часов, а затем сбежал, избив пьяного милиционера, который зашёл ко мне в камеру». Уголовному делу хода не дали, а вскоре Любимов получил депутатскую неприкосновенность, став депутатом Верховного Совета РСФСР от города Мичуринска (из «Взгляда» депутатами стали также Мукусев и Политковский).
 В январе 1999 года Любимов провёл несколько выпусков программы «Здесь и сейчас» из ЦИТО имени Н. Н. Приорова, куда он был доставлен с переломом ключицы. В актовом зале центра была оборудована мини-студия, а с Любимова на время эфира снимали повязки. Кроме того, в какой-то момент Любимов «сбежал» из ЦИТО, чтобы провести один выпуск «Взгляда».
 В книге «Битлы перестройки» рассказано, что у Любимова первым из ведущих программы «Взгляд» появился личный автомобиль.
 В 2003 году, по слухам, Любимов должен был быть назначен генеральным директором ТВС, однако назначение не состоялось.
 18 марта 2005 года попал в серьёзное ДТП: его «Мерседес-320» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ровером», пассажиры которого погибли, у водителя служебной машины «вывих пальцев левой стопы», у самого Любимова — «открытый перелом левой голени».
 В конце мая 1995 года после землетрясения в Нефтегорске его избили местные жители за то, что мешал людям оказывать помощь своим близким своими репортажами.

Фильмография

Кинопродюсер 
  — Слепой-2
  — А зори здесь тихие… (сериал) (Китай, Россия)
  — Заговор
  — Барвиха
  — Месть (сериал)
 2010 — Смертельная схватка (телефильм)
  — Золотые (Барвиха-2) (сериал)
  — Москва 2017 (Россия, США)
 2011—2012 — Отдел С. С. С. Р. (Белоруссия, Россия)
  — Тайна Диона (анимационный)

Озвучивание 
 2007 — диснеевский мультфильм «Книга джунглей» 1967 года, озвучил небольшую роль приёмного отца Маугли — волка Рамы.

Библиография

Награды 
 Орден Почёта (8 декабря 2000) — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, и объективное освещение событий в Северо-Кавказском регионе
 Орден Дружбы (27 ноября 2006) — за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу
 Лауреат Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в персональной номинации: «ТЭФИ 2002» — «Продюсер» — «Последний герой»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

См. также 
 Александр Пономарёв

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт А. Любимова
 Воспоминания об Александре и «Взгляде»
 Журналистка осталась один на один с Александром Любимовым
 ТЭФИ 2006 как отражение нашей жизни
 Александр Любимов: «Всё это замечательно, но всё это в прошлом…»
  Светлана Бодрова: «Мы просто этим жили. И были счастливы» 

Сотрудники программы «Взгляд»
Персоналии:РГТРК «Останкино»
Выпускники МГИМО
Журналисты России
Репортёры
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Медиаменеджеры
Телеведущие Первого канала
Телеведущие канала «Россия-1»
ВИD
Члены «Гражданской платформы» (Россия)
Члены «Правого дела»
Члены «Партии Роста»
Александр Любимов